GFW puede referirse a:

 Games for Windows: una abandonada Plataforma de videojuegos de Microsoft.
 Global Force Wrestling: es una compañía de lucha libre, antes conocida como Total Nonstop Action Wrestling e Impact Wrestling.
 Global Force Wrestling (2014-2017): fue una organización profesional de lucha libre profesional estadounidense fundada en 2014.
 Global Fund for Women: fundación sin ánimo de lucro que financia iniciativas de derechos humanos con foco dedicado en las mujeres.